Nigui peut désigner :
 Nigui, la localité située dans le département de Kando au Burkina Faso.
 Nigui, la localité située dans le département de Korsimoro au Burkina Faso.

Homonymie de localités